Алексе́й Серге́евич Ивано́в:
 Иванов, Алексей Сергеевич (род. 1969) — советский и российский шахматист.
 Иванов, Алексей Сергеевич (род. 1988) — казахстанский и российский хоккеист.
 Иванов, Алексей Сергеевич (род. 1988) — российский спортсмен-ведущий по лыжным гонкам и биатлону по спорту слепых.
 Иванов, Алексей Сергеевич (род. 1951) — советский и российский кардиохирург.